Callipo – azienda alimentare
 Callipo Sport – società pallavolistica
 Filippo Callipo – imprenditore e politico